Küfferle steht für:
 Küfferle (Unternehmen), ehemaliger österreichischer Süßwarenhersteller

Küfferle ist der Familienname von:
 August Josef Küfferle (1844–1911), österreichischer Süßwarenfabrikant
 Rinaldo Küfferle (1903–1955), italienischer Librettist